Aníbal Velásquez puede referirse a:

 Aníbal Velásquez Hurtado, cantante colombiano de Barranquilla.
 Aníbal Velásquez Valdivia, Ministro de Salud del Perú durante el gobierno de Ollanta Humala.